ECG steht für:
 Energie-Control GmbH, seit 3. März 2011 als E-Control Austria, weisungsfreie Regulierungsbehörde des österreichischen Energiesektors
 E-Commerce-Gesetz (Österreich)
 Elaia Christengemeinden, Österreich
 Elektrocochleographie bzw. Elektrocochleogramm
 Elektrocorticogramm
 Elektrokardiogramm (engl. electrocardiogram)
 European Consulting Group

EC-G steht für:
 Provinz Guayas in Ecuador nach ISO 3166-2

ECG